У цій статті наведено список найбільших електростанцій світу, з точки зору поточної встановленої електричної потужності. Невідновлювані електростанції — це ті, які працюють на вугіллі, мазуті, ядерному паливі, природному газі, горючих сланцях і торфі, тоді як відновлювані електростанції працюють на таких джерелах енергії, як біомаса, геотермальне тепло, вода, сонячна енергія, сонячне тепло, , а також вітер. Для електростанцій, які працюють на кількох джерелах енергії, зазначено лише найважливіше джерело енергії.

Станом на 2021 рік найбільшою із коли-небудь побудованих електростанцій є гребля «Три ущелини» в Китаї. Вона виробляє електроенергію, використовуючи 32 турбіни Френсіса потужністю 700 МВт кожна та дві турбіни по 50 МВт, загальною встановленою потужністю 22 500 МВт, що більш ніж вдвічі перевищує встановлену потужність найбільшої атомної електростанції Касівадзакі-Каріва (Японія) потожністю 7 965 МВт. Станом на 2019 рік не будується жодна електростанція, що досягала б потужності греблі «Три ущелини», оскільки найбільшою електростанцією, що будується, є ГЕС Байхетань (16 000 МВт).

Запропонована потужність австралійського Дарвінського сонячного парку потужністю 20 000 МВт для  буде трохи нижчою за потужність, ніж гребля «Три ущелини». Запропонована  в Конго перевершить за потужністю усі існуючі електростанції, зокрема, греблю «Три ущелини», якщо будівництво розпочнеться, як планується. Планується досягти встановленої потужності в 39 000 МВт, що майже вдвічі більше, ніж у греблі «Три ущелини». Інша пропозиція, проєкт , передбачає встановлену потужність до 87 100 МВт.

20 найбільших об'єктів електроенергетики

Хронологія найбільших електростанцій світу 
У будь-який момент часу, починаючи з початку XX століття, найбільшою електростанцією у світі була гідроелектростанція.

Невідновлювані електростанції

Вугільні

Мазутні

Газові

Атомні

Сланцеві

Торф'яні

Відновлювані електростанції

Біомасові

Геотермальні

Гідроелектростанції

Традиційні

Руслові

Припливні

Сонячні електростанції

Фотовольтаїчні

Геліоконцентратори

Вітрові

Берегові

Морські

Електроакумулюючі станції

Насосно-акумулюючі

Акумуляторні

На стисненому повітрі

Сольового розплаву

Список найбільших електростанцій і блоків у кожній країні 
У наведеній нижче таблиці перераховано найбільшу діючу електростанцію та найбільший окремий генеруючий блок у кожній країні.

Див. також 

 Електростанція

Примітки

Посилання 
 World's 39 largest electric power plants 
 The Top 100: The World's Largest Power Plants 
 The world's 25 biggest power plants 

Електростанції
Списки:Енергетика
Списки:Споруди